Antonio Rosmini (1797-1855), prêtre italien, fondateur de l'Institut de la Charité.
 Carlo Rosmini (1758 ou 1759-1827), écrivain italien.
 Christina Rosmini chanteuse, comédienne, danseuse, musicienne et auteure française.
 Dick Rosmini (1936-1995), guitariste et joueur de banjo américain.
 Frédéric Rosmini (1940-), homme politique français.